Чурсин (Чурсина) — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Чурсин 
 Чурсин, Михаил Савельевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Чурсин, Серафим Евгеньевич (1906—1985) — советский военно-морской деятель, адмирал.
 Чурсин, Сергей Николаевич (род. 1968) — советский и российский футболист.

Чурсина 
 Чурсина, Людмила Алексеевна (род. 1941) — советская, российская актриса театра и кино.
 Чурсина, Ольга Сергеевна (род. 1984) — российская актриса, балерина и фотомодель.

См. также 
 Чурсанов

Примечания